Тополи — название населённых пунктов, множественное число от слова Тополь.

Болгария 
 Тополи — село в общине Варна Варненской области.

Казахстан 

 Тополи — до 2006 г. название села Отешкали Атамбаева в Махамбетском районе Атырауской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тополи — село в Бахчисарайском районе.

Россия 
 Тополи — хутор в Грайворонском районе Белгородской области.
 Тополи — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края.

Украина 
 Тополи — село в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Тополи — село в Троицком районе Луганской области.
 Тополи — село в Купянском районе Харьковской области.
 Тополи — посёлок в Двуречанском районе Харьковской области.
 Тополи — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Тополи — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Тополи-Дол